Zack & Cody steht für:

 Hotel Zack & Cody, eine US-amerikanische Sitcom (2005–2008)
 Zack & Cody an Bord, das Spin-off zu Hotel Zack & Cody (2008–2011)
 Zack & Cody – Der Film, ein auf den Serien basierender Film aus dem Jahr 2011